Джон Стюарт «Джордж» Лоуден (; 29 мая 1877 — 7 октября 1958) — британский филателистический дилер, который был причастен к ряду подозрительных случаев фальсификации почтовых марок и в итоге за это преступление был приговорён к трём годам лишения свободы в Олд-Бейли в 1913 году.

См. также 
 
 Список фальсификаторов почтовых марок

Примечания 

Умершие в 1958 году
Родившиеся в 1877 году
Фальсификаторы почтовых марок
Персоналии по алфавиту